Мано — многозначное слово.
 Мано — один из народов группы манде в Либерии и Гвинее.
 Мано — язык народа мано.
 Мано — персонификация Луны в мифологии саамов.
 Мано Менезес — бразильский футбольный тренер.
 Manó — венгерское сокращение имени «Иммануэль».
 MANO — программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для создания виртуальных образов из веб-запросов.
  — инструмент из тёртого камня, используемый с зернотёркой для обработки или измельчения пищи вручную.

Топоним 
 Мано — коммуна во Франции, кантон Конфолан-Нор, департамент Шаранта.
 Мано — пещера в Израиле.
 Мано — река в Либерии и Сьерра-Леоне (см. Союз государств реки Мано).
 Мано-де-Десьерто («Рука пустыни») — скульптура в пустыне Атакама.
 Мано — залив Японского моря в Японии, на острове Садо.

Манно 
 Манно — посёлок в Японии.
 Манно — коммуна в округе Лугано (Швейцария).